Nero steht für:

 Nero (Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus; 37–68), Kaiser des Römischen Reiches
 Nero (Cognomen), römisches Cognomen
 Nero (Computerspiel), Lernspiel (2003)
 Nero (Rebsorte), Tafeltraube aus Ungarn
 Nero d’Avola, rote Rebsorte
 Nero, Handelsnamen für Natursteine, siehe Gabbro #Natursteintypen
 Nero, deutscher Name von Nerău, Dorf im Kreis Timiș, Rumänien
 Nero Burning ROM, Brennprogramm
 Mount Nero, Berg im Viktorialand, Antarktika

Filme:
 Nero (1922), US-amerikanisch-italienischer Stummfilm von J. Gordon Edwards 
 Nero (1992), italienischer Film von Giancarlo Soldi 
 Il Nero, italienischer Film von Giovanni Vento (1966) 
 Nero – Die dunkle Seite der Macht, Teil der Fernsehserie Imperium (2004)

Musik:
 Nero (Oper), Oper von Georg Friedrich Händel (1705)
 Nero (Album), Album des Rappers Vega (2013)
 Nero (Band), Trio aus London

Unternehmen:
 Nero AG, deutscher Softwarehersteller 
 Nero-Film AG, deutsche Filmgesellschaft

Nero ist der Familienname folgender Personen:

 Frances Nero (1943–2014), US-amerikanische Sängerin
 Franco Nero (* 1941), italienischer Schauspieler
 Javier Nero (* 1990), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Jesús del Nero (* 1982), spanischer Radrennfahrer
 Juan Martín Nero (* 1981), argentinischer Polospieler
 Marco Polo Del Nero (* 1941), brasilianischer Fußballfunktionär
 Peter Nero (* 1934), US-amerikanischer Pianist und Dirigent
 Simone Del Nero (* 1981), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Alfa Nero, Motoryacht
 Nerobefehl von Adolf Hitler
 Neroberg, Berg in Deutschland
 Nerosee, See in Russland
 Der falsche Nero, Roman von Lion Feuchtwanger